Jan Schilder, bijnaam en artiestennaam Jan de Witte (1988), singer-songwriter en gitarist van Blue Velvet en 3JS
 Jan Schilder (basgitarist), basgitarist van Left Side
 Jan Schilder (Tribute To The Cats Band), lid van de Tribute To The Cats Band
 Jan Schilder (wielrenner), wielrenner, onder meer winnaar van de Dorpenomloop Rucphen in 2001
 Jannie Schilder, voetballer